Kitten with a Whip (roman), een roman van Wade Miller 
Kitten with a Whip (film), een film gebaseerd op deze roman.
Het pseudoniem van het schrijversteam Robert Wade en William Miller.